Ariamne I – satrapo della Cappadocia (362-350 a.C.)
Ariamne II – satrapo e re della Cappadocia (280-230 a.C.)